В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Гелена Сукова і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер 7-6(5), 6-4.

Сіяні пари 

 Гелена Сукова /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)

 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)
 Штеффі Граф /  Яна Новотна (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open